Okręty US Navy o nazwie USS "Missoula", nazwa pierwszego pochodzi od miasta Missoula, drugiego od hrabstwa Missoula County:

Pierwszy "Missoula" został przemianowany z "Montana" (ACR-13) w 1920.
Drugi "Missoula" (APA-211) był transportowcem będącym w służbie w latach 1944-1946.

Po zwróceniu cywilnemu właścicielowi statek towarowy USS "M. J. Scanlon" został przemianowany na "Missoula" w 1926.

Missoula